Палатальные согласные (среднеязычные, средненёбные, твердонёбные) — согласные, образуемые между средней частью спинки языка и твёрдым нёбом (palatum).

Активным речевым органом является средняя часть спинки языка, которая поднимается и соприкасается (при смычных) или сближается (при щелевых) с твёрдым нёбом.

В названии «палатальные» отражается пассивный орган (нёбо), а в названии «среднеязычные» — активный орган (язык).

Артикуляционно (но не акустически) близкие ретрофлексные согласные образуются при загнутом вверх и назад до твёрдого нёба переднем крае языка.

Известны следующие палатальные согласные:

Серединные палатальные аффрикаты  часто выступают как возможная реализация палатальных взрывных. Например, венгерские взрывные <ty, gy> могут реализоваться как аффрикаты.

Наиболее распространённым из палатальных согласных является плавный [j], который входит в десять самых распространённых звуков в языках мира. Носовой сонант [] также довольно обычен, встречаясь в 35 % из всех языков. При этом в большинстве из них среди шумных смычных ему соответствует не палатальный [], а альвео-палатальная аффриката []. Лишь в нескольких языках северной Евразии, Америки и центральной Африки палатальные взрывные противопоставлены переднеязычным аффрикатам, например в венгерском и албанском.

Палатализация 
«Палатальными согласными» часто называют другие согласные, возникшие в результате палатализации. Как правило, это касается альвео-палатальных аффрикат  и спирантов .

Символ  в фонологически-ориентированных транскрипциях используется для глухой свистящей аффрикаты (=МФА ) и в таком качестве гораздо больше знаком русскоязычному читателю.

В то же время символы, используемые в МФА для палатальных взрывных (), могут также (согласно устаревшей версии того же МФА) использоваться для палатализованных велярных взрывных , или палатальных аффрикат , или альвео-палатальных аффрикат , или даже для постальвеолярных аффрикат . Так как настоящие палатальные взрывные относительно редки в языках мира, при обнаружении таких символов в описании есть смысл проверить, что имеется в виду.

Палатальные согласные также не следует путать с палатализованными согласными, основное место образования которых является другим, но с дополнительным сближением средней части языка с твёрдым нёбом. Таковыми, например, являются русские мягкие согласные (которые противопоставлены таким же, но не-палатализованным, или твёрдым, согласным) и английские альвео-палатальные  (sh) и .

Другие обозначения 
В транскрипции Щербы взрывные палатальные обозначаются с помощью знаков для сербских мягких аффрикат ћ ђ (=[]), хотя в самом сербском эти знаки обозначают альвео-палатальные аффрикаты [].

Примечания